Motolux steht für
 den französischen Fahrradhersteller, siehe Motolux (Fahrradhersteller)
 den luxemburgischen Motorradhersteller, siehe Motolux (Motorradhersteller)